Rectidigitus är ett släkte av loppor. Rectidigitus ingår i familjen Stivaliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Rectidigitus